Giebułtów ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Giebułtów, Dorf in der Landgemeinde Mirsk

 Giebułtów (Wielka Wieś), Ortschaft der Gemeinde Wielka Wieś